Барио Гвадалупе има више значења:

 Барио Гвадалупе (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Барио Гвадалупе (Асунсион Кујотепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Гвадалупе (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Гвадалупе (Сан Маркос Артеага), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Гвадалупе, Ел Тепејак (Сан Мартин Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Гвадалупе (Сан Матео Нехапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Гвадалупе (Сан Мигел Ачиутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Гвадалупе, Пиједра дел Сол (Сан Мигел Панистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Гвадалупе (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Гвадалупе (Санта Круз Такаче де Мина), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Гвадалупе (Сантијаго Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Гвадалупе (Санто Доминго Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Гвадалупе (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио Гвадалупе (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику